Не́стор Гасто́н Карбоне́ль-и-Рами́рес де Арелья́но (, род. 1 декабря 1967, Нью-Йорк, США) — американский актёр, наиболее известный по роли Ричарда Алперта в телесериале «Остаться в живых», а также по ролям в фильмах «Козырные тузы» (2006), «Тёмный рыцарь» (2008) и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).

Биография 
В 1990 году он получил степень бакалавра искусств по английскому языку в Гарвардском университете.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Академии Дирфилда